Antoine Monot, Jr. (1975-) acteur germano-suisse ;
 Bernard Monot (1962-), économiste et homme politique français ;
 Charles Monot (1830-1914), médecin et homme politique français ;
 Jean-François Monot (1949-), chef d'orchestre suisse ;
 Louise Monot (1981-), actrice française ;
 Martin-Claude Monot (1733-1803), sculpteur français ;
 Philippe Monot (1968-2019), écrivain, nouvelliste et anthologiste français ;
 Yves Monot (1944-), religieux français.
Patronyme français